Navnet Mogens Nielsen kan henvise til flere forskellige personer:

 Mogens Nielsen (atlet) (1918-2005) – dansk atletikudøver
 Mogens Nielsen (håndboldspiller) (1927-2010) – dansk håndboldspiller
 Mogens Nielsen (maler) (1950)
 Mogens Nielsen (fodboldspiller) (født 1967) – dansk fodboldspiller